La  Ligue européenne de volley-ball s'est déroulée du  au . La phase finale a lieu du 19 au  à İzmir (Turquie.

Équipes participantes

Tour préliminaire

Phase finale

Classements 1-4

Classement final 

Ligue européenne 2006
Sport en Tchéquie en 2006
Volley-ball en 2006
Événement sportif à Izmir